Antoine Grimaldi peut désigner plusieurs membres de la maison Grimaldi :
Antoine Grimaldi (????-1358), co-seigneur de Monaco (Antoine (I) de Monaco) de 1352 à 1357 ;
 Antoine Grimaldi (1300-1358), seigneur d'Antibes, de Prats, de La Vallée et de Lantosque, amiral de la flotte génoise ;
 Antoine Grimaldi (????-1427), co-seigneur de Monaco (Antoine (II) de Monaco) de 1419 à 1427 ;
 Antoine Grimaldi Cebà (1534-1599), doge de Gênes de 1593 à 1595 ;
 Antoine Grimaldi (1661-1731), prince souverain de Monaco (Antoine I de Monaco) de 1701 à 1731 ;
 Antoine Grimaldi (1697-1784), fils naturel du précédent, gouverneur général de la principauté de Monaco ;

Voir aussi : Antoine de Monaco (homonymie).